Вели́кий кана́л ( — Даюньхэ) — судоходный канал в Китае, одно из древнейших ныне действующих гидротехнических сооружений мира.

Строился в течение двух тысяч лет — с VI в. до н. э. до XIII в. н. э. (см. Древний Китай). 
В настоящее время является одной из важнейших внутренних водных артерий КНР, соединяет крупные порты страны Шанхай и Тяньцзинь.

Протяжённость канала — 1782 км, а с ответвлениями в Пекин, Ханчжоу и Наньтун — 2470 км. 
Ширина в наиболее узкой части в провинциях Шаньдун и Хэбэй — 40 м, в самой широкой части в Шанхае — 350 м. 
Глубина фарватера — от 2 до 3 метров.  
Канал оборудован 21 шлюзом.  
Максимальная грузопропускная способность составляет 10 млн тонн в год.

Канал соединяет реки Хуанхэ и Янцзы, включая в себя русла таких рек, как Байхэ, Вэйхэ, Сышуй и других, а также несколько озёр. 
Великий канал состоит из нескольких сооружённых в разное время участков. Самый южный участок проложен в VII веке, самый северный — в XIII веке, а часть центрального участка от Хуайиня до Цзянду проходит по древнему каналу Ханьгоу.

Астронавт Уильям Поуг, будучи на борту станции «Скайлэб», первоначально подумал, что увидел Великую Китайскую стену, но оказалось, что он видел Великий канал Китая.

22 июня 2014 года Великий канал включён в реестр объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

См. также 
 Береговой канал (США)
 Поворот китайских рек

Примечания

Литература 
 
 

Каналы Китая
Бассейн Жёлтого моря
Бассейн Восточно-Китайского моря
Всемирное наследие в Китае